Појам Пијаниста (вишезначна одредница) може да се односи на:
 Пијаниста, човек који свира клавир
 Пијаниста, филм из 2002.